Виктор Викторович Бобынин (1849—1919) — российский учёный, педагог, историк математики, профессор Московского университета; один из авторов Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона.

Биография 
Виктор Бобынин родился в семье мелкопоместного дворянина, сын помощника губернского секретаря. Мать, Вера Николаевна (урождённая Зверева) умерла на первом месяце жизни сына. Отец после по смерти жены продал Рославльское имение и переселился сначала в Тулу, а затем в купленное им в Одоевском уезде Тульской губернии имение, деревню
Бредихино (ныне Дубенский район Тульской области), где будущий учёный и провёл свои детские годы.

В 1860 году поступил в Тульскую гимназию, в которой со второго года обучения стал её лучшим учеником. Здесь проявились склонности его к естественным наукам, особенно к математике. С 6-го класса гимназии Виктор начала самостоятельно изучать предметы, исключённые из-за реформы 1865 года из учебного плана, проявлял интерес к геологии, минералогии, химии; особенно интересовался астрономией и космогоническими гипотезами. Весной 1866 года ему разрешили в гимназии прочесть, для желающих, курс лекций о космогонической теории Канта-Лапласа и по истории развития земной коры.

После окончания Тульской гимназии в 1867 году с золотой медалью, Виктор Бобынин поступил на отделение естественных наук физико-математического факультета Московского университета. Затем перешёл на математическое отделение, которое в 1872 году окончил со степенью кандидата.

В течение последующих десяти лет В. В. Бобынин преподавал математику, физику, космографию в различных учебных заведениях Российской империи: сначала в Нижнем Новгороде — в Нижегородской военной гимназии. Здесь 30 июня 1874 года он женился на дочери воспитателя Нижегородской военной гимназии Виктории Карловне Эрнрот.

К 1878 году Бобынин закончил работу «История индуктивного периода развития наук математических. Доисторический период». И хотя тема была согласована с Н. В. Бугаевым и А. Ю. Давидовым, диссертация не была принята к защите физико-математическим факультетом московского университета по причине, как было отмечено, преобладания в ней лингвистических и этнографических элементов. Часть из этой диссертации он опубликовал в «Математическом листке»  в июле 1879 года.

Во второй диссертации в качестве предмета анализа Виктор Викторович Бобынин выбрал папирус Ринда. После защиты в марте 1882 года магистерской диссертации «Математика у древних египтян (по папирусу Ринде)», с октября 1882 года в качестве приват-доцента приступил к чтению в Московском университете необязательного курса истории математики, который до этого никто в России не читал.

В 1884 году В. В. Бобынин начал издание журнала по истории математики «Физико-математические науки в их прошлом и настоящем». В течение 1885—1894 годов он являлся не только издателем журнала, но и редактором и автором большинства его статей. В 1899 году он начал издавать журнал «Физико-математические науки в ходе их развития»; первый его том, состоявший из 12 номеров, он публиковал до 1905 года, но продолжения не последовало. В. В. Бобынин сотрудничал с С. А. Венгеровым и написал несколько статей для «Критико-биографического словаря русских писателей и учёных». С 1896 года принимал участие в создании «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона»: написал более трёхсот статей по математике.

В. В. Бобынин преподавал также в 4-й Московской военной гимназии, 1-м и 3-м Московских кадетских корпусах.

В 1905 году из-за проблем со здоровьем прекратил работу в издательстве и с 1907 года — свою преподавательскую работы в военно-учебных заведениях, выйдя в отставку «с мундиром и пенсией» в 892 руб. 11 коп. в год. Однако сохранил за собой чтение лекций в Московском университете.

После революции 1917 года В. В. Бобынин переехал в своё имение близ Тулы. С 1918 года жил в Туле, где преподавал математику в Тульской гимназии, и по-прежнему читал необязательный курс лекций по истории математических наук в Московском университете — в качестве профессора кафедры чистой математики физико-математического факультета (1917–1919) .

Виктор Викторович Бобынин умер в Туле от сыпного тифа и был похоронен в  в Туле на .

Бобынин завещал свою библиотеку из более 5000 книг, в которой было около 100 математических рукописей XVII—XVIII веков, Московскому университету. Однако сначала, в 1919 году, его книги сначала поступили в фонды только что открывшейся Тульской библиотеки, а затем, после переписки с математическим обществом библиотека была передана в Москву.

Труды 
В. В. Бобынин первым исследовал русскую математическую рукописную литературу до XVII века, описал древние памятники русской народной математики, рукописи и редкие книги по математике. В. В. Бобынин подробно изучал развитие математических наук, начиная с учреждения военно-технических школ в России и с издания первых книг физико-математического содержания до организации Санкт-Петербургской Академии наук.

 Очерки развития физико-математических знаний в России / В. В. Бобынин. — , 1886—1893.
 Периоды, направления и школы в развитии наук математических / В. В. Бобынин. — , 1887.
 Русская физико-математическая библиография: Указ. книг и журн. ст. по физико-математическим наукам, вышедших с начала книгопечатания до последнего времени: В 3-х т. / В. В. Бобынин. — , 1886—1900.- Т.1-3.
 Математика древних египтян (по папирусу Ринда). Изд. 2-е. — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012.

Память 

Его имя увековечено на мемориальной табличке на Аллее Славы в посёлке Дубна Тульской области.

Примечания

Литература 
 
 
 Баранец Н. Г., Верѐвкин А. Б. Пионер отечественной истории математики  // Российский математики о науке и философии. — Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 2012. — 160 с. — ISBN 978-5-906007-15-5.
 Бобынин Виктор Викторович: [Опись личного фонда] // Государственный архив Тульской области: Путеводитель.- 2-е изд., перераб. и доп. — Тула, 2001. — Ч.1. — С.565-567.
 Бобынин Виктор Викторович // БСЭ.- 2-е изд.- М., 1950. — Т.5. — С.334-335.
 Венгеров С. А. Бобынин Виктор Викторович / С. А. Венгеров // Венгеров, С. А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых: (от начала русской образованности до наших дней). — , 1895. — Т.IV, отд. I. — С.74-75.
 Данильян И. В. Книжное собрание В. В. Бобынина в фондах библиотеки Московского университета / И. В. Данильян // Из фонда редких книг и рукописей Научной библиотеки Московского университета. — , 1993. — С.72—84.
 Лукомская А. Виктор Викторович Бобынин / А. Лукомская // Сов. библиография. — 1949. — Вып.2 (27). — С.71—82.
 
 Овчинников Д. А. Первый российский историк математики / Д. А. Овчинников // Математика в школе. — 2011. — № 4. — С. 62-66.
 Овчинников Д. Два Бобынина: математик и актер  / Д. Овчинников // Молодой коммунар. — 11.08.2015.
 Рыбников К. А. Виктор Викторович Бобынин (1849—1919)  // Успехи математических наук. — 1950. — Т.5, вып.1. — С.203—210.

Ссылки 
 
 
  Биографическая справка

Выпускники Тульской гимназии
Учёные Российской империи
Педагоги Российской империи
Авторы Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона
Историки математики
Умершие от сыпного тифа